Bécassine peut désigner :
 bécassine, un oiseau migrateur de la famille des scolopacidés ;
 Bécassine, un personnage de bande dessinée créé en 1905 par Joseph Pinchon ;
 Bécassine, un film français réalisé par Pierre Caron en 1940 ;
 Bécassine !, un film français réalisé par Bruno Podalydès en 2018 ;
 Bécassine, un album de la chanteuse Chantal Goya, sorti en 1979 ;
 Bécassine, une chanson de l'album Bécassine ;
 Bécassine, une chanson de Michel Delpech, sortie en 1967 ;
 Bécassine, une chanson de Georges Brassens (LP Philips 1969 Georges Brassens).

Homonymie de titre